Antun Kukuljević Sakcinski (1776-1851) – politico croato
 Franjo Kukuljević (1909-2002) – tennista croato
 Ivan Kukuljević Sakcinski (1816-1889) – scrittore, storico e politico croato